Iddin-Sîn ist der Name folgender Personen:

 Iddin-Sîn (Simurrum), König von Simurrum
 Iddin-Sîn (Händler), altassyrischer Woll- und Textilhändler